Ebang ist

 ein anderer Name für die Ethnie der Heiban (Volk) in Sudan,
 ein anderer Name für dessen Sprache Heiban (Sprache).